Премія «Сатурн» за найкращу чоловічу телероль другого плану — одна з щорічних нагород, що присуджується Академією наукової фантастики, фентезі та жахів акторам за найкращу роль у фантастичному фільмі. Присуджується з 2000 року.

Лауреати і номінанти

2000—2010

2011—2021

Посилання 

 

Сатурн (премія)
Нагороди, засновані 2000